Il doppio del Tennis Channel Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake e Mark Merklein erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jeff Coetzee e Chris Haggard.

Rick Leach e Brian MacPhie hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Coetzee e Haggard.

Teste di serie
 Yves Allegro /  Robbie Koenig (semifinali)
 James Blake /  Mark Merklein (primo turno)
 Jordan Kerr /  Todd Perry (primo turno)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (campioni)

Tabellone

Note 
 

Tennis Channel Open 2004
ATP Tour 2004